Види роду Ферула — перелік видів роду ферула



A 

 Ferula afghanica
 Ferula akitschkensis
 Ferula alaica
 Ferula alliacea
 Ferula amanicola
 Ferula anatolica
 Ferula angreni
 Ferula armandi
 Ferula arrigonii
 Ferula assa-foetida
 Ferula atlantica

B 
 Ferula badrakema
 Ferula baluchistanica
 Ferula barbeyi
 Ferula behboudiana
 Ferula bilasi
 Ferula biverticellata
 Ferula blanchei
 Ferula botschantzevii
 Ferula brevipedicellata
 Ferula bungeana

C 
 Ferula calcarea
 Ferula canescens
 Ferula caspica
 Ferula caucasica
 Ferula ceratophylla
 Ferula clematidifolia
 Ferula communis
 Ferula conocaula
 Ferula coskunii
 Ferula costata
 Ferula cupularis
 Ferula cypria
 Ferula czatkalensis

D 
 Ferula daninii
 Ferula decurrens
 Ferula dictyocarpa
 Ferula dissecta
 Ferula diversivittata
 Ferula drudeana
 Ferula dshizakensis
 Ferula dubjanskyi
 Ferula duranii

E 
 Ferula elaeochytris
 Ferula elbursensis
 Ferula equisetacea
 Ferula euxina

F 
 Ferula fedoroviorum
 Ferula fedtschenkoana
 Ferula ferganensis
 Ferula ferulioides
 Ferula flabelliloba
 Ferula foetida
 Ferula foetidissima
 Ferula fontqueri
 Ferula fukanensis

G 
 Ferula gabrielii
 Ferula ghorana
 Ferula gigantea
 Ferula glaberrima
 Ferula glabra
 Ferula glauca
 Ferula glaucopruinosa
 Ferula gouliminensis
 Ferula gracilis
 Ferula grigoriewii
 Ferula groessingii
 Ferula gummosa
 Ferula gypsacea

H 
 Ferula halophila
 Ferula haussknechtii
 Ferula hedgeana
 Ferula heratensis
 Ferula hermonis
 Ferula heuffelii
 Ferula hexiensis
 Ferula hezarlalehzarica
 Ferula hindukushensis
 Ferula huber-morathii

I 
 Ferula iliensis
 Ferula inciso-serrata

J 
 Ferula jaeschkeana
 Ferula juniperina

K 
 Ferula kandaharica
 Ferula karakalensis
 Ferula karatavica
 Ferula karataviensis
 Ferula karategina
 Ferula karelinii
 Ferula kashanica
 Ferula kelifi
 Ferula kelleri
 Ferula kingdon-wardii
 Ferula kirialovii
 Ferula kokanica
 Ferula korshinskyi
 Ferula koso-poljanskyi
 Ferula krylovii
 Ferula kuhistanica
 Ferula kyzylkumica

L 
 Ferula lancerotensis
 Ferula lapidosa
 Ferula laseroides
 Ferula latiloba
 Ferula latipinna
 Ferula latisecta
 Ferula lehmannii
 Ferula leiophylla
 Ferula leucographa
 Ferula licentiana
 Ferula linczevskii
 Ferula lipskyi
 Ferula lithophila
 Ferula litwinowiana
 Ferula longipedunculata
 Ferula longipes
 Ferula loscosii
 Ferula lutensis
 Ferula lycia

M 
 Ferula macrocolea
 Ferula malacophylla
 Ferula marmarica
 Ferula mervynii
 Ferula microcolea
 Ferula mogoltavica
 Ferula mollis
 Ferula mongolica
 Ferula moschata
 Ferula myrioloba

N 
 Ferula narthex
 Ferula negevensis
 Ferula nevskii
 Ferula nuda
 Ferula nuratavica
 Ferula nuristanica

O 
 Ferula olivacea
 Ferula oopoda
 Ferula orbicularis
 Ferula orientalis
 Ferula ovczinnikovii
 Ferula ovina

P 
 Ferula pachycaulos
 Ferula pachyphylla
 Ferula pallida
 Ferula palmyrensis
 Ferula parva
 Ferula penninervis
 Ferula persica
 Ferula peucedanifolia
 Ferula pimenovii
 Ferula plurivittata
 Ferula potaninii
 Ferula prangifolia
 Ferula pratovii
 Ferula pseudalliacea

R 
 Ferula racemosoumbellata
 Ferula rechingeri
 Ferula renardii
 Ferula rigidula
 Ferula rubricaulis
 Ferula rubroarenosa
 Ferula rutbaensis

S 
 Ferula sadleriana
 Ferula samariae
 Ferula samarkandica
 Ferula sauvagei
 Ferula schtschurowskiana
 Ferula seravschanica
 Ferula serpentinica
 Ferula sharifii
 Ferula sibirica
 Ferula sinaica
 Ferula sinkiangensis
 Ferula sjugatensis
 Ferula songarica
 Ferula sphenobasis
 Ferula stenocarpa
 Ferula stenoloba
 Ferula stewartiana
 Ferula subtilis
 Ferula sugatensis
 Ferula syreitschikowii
 Ferula szowitziana

T 
 Ferula tabasensis
 Ferula tadshikorum
 Ferula tatarica
 Ferula taucumica
 Ferula tenuisecta
 Ferula tenuissima
 Ferula teterrima
 Ferula thomsonii
 Ferula tingitana
 Ferula trachelocarpa
 Ferula trachyphylla
 Ferula transiliensis
 Ferula tschimganica
 Ferula tschuiliensis
 Ferula tuberifera
 Ferula tunetana
 Ferula turcomanica

U 
 Ferula ugamica

V 
 Ferula varia
 Ferula vesceritensis
 Ferula vicaria
 Ferula violacea

X 
 Ferula xanthocarpa
 Ferula xeromorpha
 Ferula xylorhachis

Джерела 
 Helmut Genaust: Etymologisches Wörterbuch der botanischen Pflanzennamen. Birkhäuser Verlag, 3. Aufl. 1989. ISBN 3764323906, S. 247.
 Euro-Mediterranean plant diversity
 Ferula

Ферула
Ферула